Леванидов — фамилия:

 Леванидов, Андрей Яковлевич (1747—1802) — генерал-лейтенант Русской армии, георгиевский кавалер.
 Леванидов, Владислав Александрович (род. 1993) — украинский футболист, вратарь.
Леванидов, Владимир Яковлевич (1913—1981) —советский гидробиолог, один из основоположников изучения пресноводной гидробиологии на Дальнем Востоке
 Леванидов, Иван Степанович (1843—1906) — русский промышленник и меценат.

См. также 
 Леонидов